Rue Allard peut désigner :

 Rue Allard, une rue à Bruxelles ;
 Rue Ernest Allard, une rue à Bruxelles ;
 Rue Victor Allard, une rue à Bruxelles ;

 Rue Allard, une rue de la commune de Saint-Mandé qui se prolonge dans le quartier du Bel-Air du  de Paris.

Allard Rue